Росто́вское — сельский населённый пункт в Виноградовском районе Архангельской области России. Входит в состав Виноградовского муниципального округа. До 2021 года входила в состав Осиновского сельского поселения Виноградовского муниципального района, хотя первоначально планировалось создать Конецгорское сельское поселение.

География 
Ростовское расположено на правом берегу реки Северная Двина. Между Северной Двиной и Ростовским по лугу протекает Ростовский Полой, в устье которого находится остров Тальник. Крупнейшим озером в селе является Колозеро. К северо-западу от Ростовского располагается Корбала и болото Моховое, к юго-востоку — Конецгорье, к северо-востоку — озеро Мизеро и Клоновское озеро, за которым находится Клоновский заказник. Село Ростовское состоит из трёх деревень: Антоновская, собственно Ростовское и Селивановская. Через Ростовское проходит автотрасса Усть-Ваеньга — Осиново — Шиленьга — Корбала — Ростовское — Конецгорье — Рочегда — Кургомень — Топса — Сергеевская — Сельменьга — Борок (Гридинская) — Фалюки и дорога до озера Мизеро. Ростовское находится в 330 км от областного центра и в 24 километрах к юго-востоку от Двинского Березника.

История 
Ростовское впервые упоминаются в литературных источниках в 1398 году. Однако  считает, что уже в начале XIV века (1315—1322 гг.) Кирьи горы и ряд других волостей «Важеской области» были ростовскими владениями. В дальнейшем Ростовское входило в состав Подвинского стана и Подвинской четверти, чети (Подвинское четвертное правление) (Важского) уезда Архангелогородской губернии. Затем — в Шенкурском уезде Архангельской губернии. Известно, что в 1574 году крестьяне из Ростовской волости сожгли Клоновский монастырь, с которым у них велись многолетние поземельные споры, и тем избавились от монастырской эксплуатации.

В 1918—1919 годах Ростовское было оккупировано интервентами.

До 1926 года существовала Ростовская волость, затем, до 1929 года, Ростовский сельский совет находился в Кургоминской волости. С 1954 года Ростовское было в составе в Конецгорского сельсовета.

С 2004 года по 2021 Ростовское находилось в Осиновском сельском поселении. В 2008 году село отметило своё 610-летие.

Экономика 
В советские годы, в Ростовском действовали сельскохозяйственные предприятия — коммуны, колхозы, совхозы, а фотография ростовского урочища Ропага висела в разделе Архангельской области в Москве на ВДНХ. Ныне животноводство в Ростовском представлено только приусадебными хозяйствами.

Население 

В 1888 году в 16 деревнях Ростовского прихода насчитывалось 1346 душ обоего пола. В 1903 году Ростовская волость вошла в состав третьего стана Шенкурского уезда и в ней проживало 8490 человек. По переписи 1920 года в Ростовской волости проживало 6288 человек, а в Ростовском сельском обществе проживало 1655 человек обоего пола (в том числе в крупнейших деревнях: Антоновская (Закорье) — 301 чел., Часовенская (Инойгора, Жойгора) — 195 чел., Никулинское — 166 чел.).

Ныне население Ростовского с каждым годом неуклонно сокращается. Численность населения деревни, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляла 56 человек. В трёх деревнях села на 1.01.2010 числилось 180 человек, в том числе в Антоновской — 37 чел., в Ростовской — 88 чел., в Селивановской — 55 человек.

Этимология 
Владения ростовских князей в Подвинье назывались ростовщины, отсюда и название Ростовское.

См. также 
 Клоново

Литература 
 Зарубин Л. А.: Важская земля в XIV—XV вв. — История СССР
 Архангельская область. Список населённых мест на 1-е мая 1922 года
 Пономарёв Е. А.: Конецгорский дневник
 Озол Л. Ю.: Летопись Двиноважья

Примечания

Ссылки 
 Боговая-Некрасова С.: Правда Северо-Запада 12 октября 2005 (42) Деревня с именем ростовским
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»
 Подчинённые пункты Ростовского сельсовета/Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах
 ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ В ЕГО СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
  Широкорад А. Б. Великая речная война (Кампания 1918 г.)
  Широкорад А. Б. Великая речная война (Уход британской флотилии)

Карты 
 Топографическая карта P-38-39,40. (Лист Рочегда)
 Ростовское на Wikimapia

Населённые пункты Виноградовского района (Архангельская область)
Населённые пункты, основанные в 1398 году